Плоти́на — посёлок сельского типа в Лоухском районе Республики Карелия, административный центр Плотинского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на берегу озера Лоухское, в 78 км по автодороге к северо-востоку от посёлка Лоухи.

История 
Официальное начало берёт с 1936 года, в связи с развитием добычи слюды на севере Карелии. Основан как шахтёрский посёлок. Для строительства шахт была построена плотина на реке Луоксе, которая дала название посёлку. В конце 1990-х годов добыча слюды прекращена, шахты были закрыты.

Население 
Численность населения посёлка в 1989 году составляла 779 чел.

Экономика 
В посёлке действуют предприятия:
 Отделение почтовой связи
 ЖКХ
 торговли
 туристического сектора

Культура и образование 
В посёлке есть дом культуры, школа, в которой действует школьный «Маленький театр».

Достопримечательности 
 Плотина на реке Луоксе
 Лоухское озеро

Красоту островов озера Лоухское в своих путевых дневниках отмечал создатель эпоса «Калевала» Элиас Лённрот.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 393—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Официальный сайт Лоухского муниципального района 
 Неофициальный сайт 

Населённые пункты Лоухского района